Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2013 odbyły się w dniach od 14 do 20 stycznia 2013 roku w austriackim Igls. Rozegrano po dwie konkurencje przejazdów kobiet i mężczyzn. Mistrzostwa Europy były rozgrywane po raz 19.

Wyniki seniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2013 w skeletonie
Mistrzostwa Europy w skeletonie
2013 w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku